Jméno a příjmení Josef Hrabal má více nositelů:

 Josef Hrabal (* 1985) – český lední hokejista
 Josef Hrabal (atlet) (* 1958) – československý atletický reprezentant
 Josef Hrabal (novinář) (1905–1962) – český novinář a redaktor politické rubriky České tiskové kanceláře